

Codici 
 PCO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Punta Colorada (Messico)

Sigle 
 Partido da Causa Operária – partito politico brasiliano